Velika nagrada Španije 2016 je peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 15. maja 2016 na dirkališču Circuit de Catalunya, Montmeló. Zmagal je Max Verstappen, Red Bull-TAG Heuer, drugo mesto je osvojil Kimi Raikkonen, tretje pa Sebastian Vettel, oba Ferrari.

Mercedesova dirkača Lewis Hamilton Nico Rosberg, ki sta štartala iz prve štartne vrste, sta v tretjem ovinku prvega kroga trčila in odstopila. Verstappen je ob debiju v moštvu Red Bull dosegel svojo prvo zmago in s tem izboljšal tri rekorde, ki jih je pred tem držal Sebastian Vettel. S starostjo 18 let in 228 dni je postal najmlajši zmagovalec v zgodovini Formule 1, najmlajši na stopničkah in najmlajši vodilni na dirki.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!style="background-color:#f2f3f4"|1
|align="center"|44
|
|Mercedes
|1:23,214
|1:22,159
|1:22,000
|align="center"|1
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|2
|align="center"|6
|
|Mercedes
|1:23,002
|1:22,759
|1:22,280
|align="center"|2
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|3
|align="center"|3
|
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:23,749
|1:23,585
|1:22,680
|align="center"|3
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|4
|align="center"|33
|
|
|1:23,578
|1:23,178
|1:23,087
|align="center"|4
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|5
|align="center"|5
|
|Ferrari
|1:23,796
|1:23,504
|1:23,113
|align="center"|5
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|6
|align="center"|7
|
|Ferrari
|1:24,124
|1:23,688
|1:23,334
|align="center"|6
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|7
|align="center"|77
|
|Williams-Mercedes
|1:24,251
|1:24,023
|1:23,522
|align="center"|7
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|8
|align="center"|55
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:24,496
|1:24,077
|1:23,643
|align="center"|8
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|9
|align="center"|11
|
|Force India-Mercedes
|1:24,698
|1:24,003
|1:23,782
|align="center"|9
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|10
|align="center"|14
|
|McLaren-Honda
|1:24,578
|1:24,192
|1:23,981
|align="center"|10
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|11
|align="center"|27
|
|
|1:24,463
|1:24,203
|
|align="center"|11
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|12
|align="center"|22
|
|McLaren-Honda
|1:24,583
|1:24,348
|
|align="center"|12
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|13
|align="center"|26
|
|Toro Rosso-Ferrari
|1:24,696
|1:24,445
|
|align="center"|13
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|14
|align="center"|8
|
|Haas-Ferrari
|1:24,716
|1:24,480
|
|align="center"|14
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|15
|align="center"|20
|style="padding-right:24px"|
|Renault
|1:24,669
|1:24,625
|
|align="center"|15
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|16
|align="center"|21
|
|Haas-Ferrari
|1:24,406
|1:24,778
|
|align="center"|16
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|17
|align="center"|30
|
|Renault
|1:24,903
|
|
|align="center"|17
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|18
|align="center"|19
|
|Williams-Mercedes
|1:24,941
|
|
|align="center"|18
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|19
|align="center"|9
|
|Sauber-Ferrari
|1:25,202
|
|
|align="center"|19
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|20
|align="center"|12
|
|Sauber-Ferrari
|1:25,579
|
|
|align="center"|20
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|21
|align="center"|94
|
|MRT-Mercedes
|1:25,745
|
|
|align="center"|21
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|22
|align="center"|88
|
|MRT-Mercedes
|1:25,939
|
|
|align="center"|22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center" | 33
|  Max Verstappen
| 
| 66
| 1:41:40,017
| 4
| align="center" |  25
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 66
| +0,616
| 5
| align="center" | 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| align="center" | 5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 66
| +5,581
| 6
| align="center" | 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| align="center" | 3  
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull Racing-TAG Heuer
| 66
| +43,950
| 3
| align="center" |  12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 66
| +45,271
| 7
| align="center" | 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| align="center" | 55
|  Carlos Sainz, Jr.
| Toro Rosso-Ferrari
| 66
| +1:01,395
| 8
| align="center" | 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 66
| +1:19,538
| 9
| align="center" | 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| align="center" | 19
|   Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 66
| +1:20,707
| 18
| align="center" | 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| 65
| +1 krog
| 12
| align="center" | 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Ferrari
| 65
| +1 krog
| 13
| align="center" | 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| align="center" | 21
| style="padding-right:24px"|
| Haas-Ferrari
| 65
| +1 krog
| 16
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 65
| +1 krog
| 19
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| align="center" | 30
|  Jolyon Palmer
| Renault
| 65 
| +1 krog
| 17
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| align="center" | 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 65
| +1 krog
| 20
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| Renault
| 65
| +1 krog
| 15
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| align="center" | 94
|  Pascal Wehrlein
| MRT-Mercedes
| 65
| +1 krog
| 21
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
| align="center" | 88
|  Rio Haryanto
| MRT-Mercedes
| 65
| +1 krog
| 22
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Haas-Ferrari
| 56
| Zavore
| 14
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| 45
| Motor
| 10
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 20
| Puščanje olja
| 11
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 0
| Trčenje
| 1
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 0
| Trčenje
| 2
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in viri 

Formula 1 sezona 2016
2016